Kameyama se poate referi la:

 Împăratul Kameyama, un împărat al Japoniei.
 Municipiul Kameyama, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.